Илия Димитров Липавцов е български карикатурист.

Биография 
Роден е в София в 1926 година. Принадлежи към големия български прилепски род Лепавцови. Завършва право. Работи в Софийската филхармония, но става известен като карикатурист. Първата му карикатура излиза в 1945 година в „Народен спорт“ и оттогава издава няколко хиляди карикатури, предимно на спортна тематика. Негови творби са препечатвани в Съветския съюз, Чехослования, Франция, Швеция. Печели първи награди на конкурси за карикатури и плакати.

Умира в София в 2007 година.

Родословие

Бележки 

Български творци от Македония
Български карикатуристи
По произход от Прилеп
Родени в София
Починали в София
Илия